Kabinett Frölich bezeichnet folgende Landesregierungen Thüringens unter August Frölich (SPD):
Kabinett Frölich I (1921–1923)
Kabinett Frölich II (1923)